Прапор Бранденбурга — офіційний державний символ німецької Землі Бранденбург.

Опис 
Являє собою прямокутне полотнище з двома рівними по ширині горизонтальними смугами червоного і білого кольорів з гербом Бранденбурга — червоним орлом на білому щиті — в середині. Пропорції прапору: 3:5.

Примітки 

Бранденбург
Бранденбург